Kasteel Wildenberg (Kirchzell) - kasteelruïne in Beieren, Duitsland
 Kasteel Wildenberg (Brunskappel) - kasteel in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Kasteel Wildenberg (Falera) - kasteelruïne in Graubünden, Zwitserland
 Kasteel Wildenberg (Zernez) - kasteel in Graubünden, Zwitserland